SuperWASP (, « recherche à angle large de planètes ») est un projet de recherche d'exoplanètes par la méthode du transit astronomique. Il vise à couvrir le ciel en entier jusqu'à environ la .

Il consiste en deux instruments identiques installés sur les sites de deux observatoires : l'Observatoire du Roque de los Muchachos et l'observatoire astronomique sud-africain.

Opération 

 Université de Cambridge
 Institut d'astrophysique des Canaries
 Groupe de télescopes Isaac Newton
 Université de Keele
 Université de Leicester
 Open University
 Université Queen's de Belfast
 Université de St Andrews

Planètes découvertes 

{| class="wikitable sortable alternance" style=text-align:right;
! scope=col| Étoile
! scope=col| Constellation
! scope=col| Ascensiondroite
! scope=col| Déclinaison
! scope=col| Mag.app.
! scope=col| Distance (al)
! scope=col| Type spectral
! scope=col| Planète
! scope=col| Masse(MJ)
! scope=col| Rayon(RJ)
! scope=col| Périodeorbitale(j)
! scope=col| Grandaxe(ua)
! scope=col| Excentricitéorbitale
! scope=col| Inclinaison(°)
! scope=col| Année dedécouverte
|-
| align=left| WASP-1 || align=left| Andromède
| align=left|  || align=left|  || 11,79 ||  || F7V
| b || 0,947 || 1,514 || 2,5199 || 0,0396 || 0 || 90 || 2006
|-
| align=left|  || align=left| Dauphin
| align=left|  || align=left|  || 11,88 || 541 || K1 V
| b || 0,93 || 1,08 || 2,1522 || 0,0314 || 0 || 84,8 || 2006
|-
| align=left|  || align=left| Lyre
| align=left|  || align=left|  || 10,64 || 727 || F7 V
| b || 2,06 || 1,454 || 1,8468 || 0,0313 || 0 || 85,06 || 2007
|-
| align=left|  || align=left| Phénix
| align=left|  || align=left|  || 12,6 || 978 || G8
| b || 1,1974 || 1,3846 || 1,3382 || 0,0231 || 0,005 || 88,87 || 2007
|-
| align=left|  || align=left| Phénix 
| align=left|  || align=left|  || 12,26 || 969 || G5
| b || 1,637 || 1,171 || 1,6284 || 0,0273 || 0 || 85,8 || 2007
|-
| align=left|  || align=left| Verseau
| align=left|  || align=left|  || 12,4 ||  || G8
| b || 0,503 || 1,224 || 3,361 || 0,0421 || 0,054 || 88,47 || 2008
|-
| align=left|  || align=left| Microscope
| align=left|  || align=left|  || 9,51 || 457 || F5 V
| b || 0,96 || 1,33 || 4,9546 || 0,0617 || 0 || 87,03 || 2008
|-
| align=left rowspan=2|  || align=left rowspan=2| Sculpteur 
| align=left rowspan=2|  || align=left rowspan=2|  || rowspan=2| 9,9 || rowspan=2| 284 || rowspan=2| G6
| b || 2,244 || 1,038 || 8,1587 || 0,0801 || 0,304 || 88,55 || 2008
|-
| c || 9,4 ||  || 4323 || 5,3 || 0 ||  || 2014
|-
| align=left| WASP-9 || nca| nca|| nc a|| 10,2 || 489 || G0
| b || 2,3 || 1,3 || 1,99 || 0,0311 ||  ||  || 2008
|-
| align=left|  || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 12,7 || 294 || K5
| b || 3,06 || 1,08 || 3,09 || 0,0371 || 0,057 ||  || 2008
|-
| align=left|  /HAT-P-10 || align=left| Bélier
| align=left|  || align=left|  || 11,89 || 408 || K3V
| b || 0,460 || 1,045 || 3,7225 || 0,0439 || 0 || 88,5 || 2008
|-
| align=left| WASP-12 || align=left| Cocher
| align=left|  || align=left|  || 11,69 ||  || G0
| b || 1,47 || 1,9 || 1,0914 || 0,0234 || 0 || 83,37 || 2008
|-
| align=left|  || align=left| Lynx
| align=left|  || align=left|  || 10,42 || 509 || G1 V
| b || 0,485 || 1,365 || 4,353 || 0,0538 || 0 || 85,64 || 2008
|-
| align=left|  || align=left| Bouvier
| align=left|  || align=left|  || 9,75 || 522 || F5 V
| b || 7,341 || 1,281 || 2,2438 || 0,036 || 0,087 || 84,79 || 2008
|-

| align=left| WASP-15 || align=left| Centaure
| align=left|  || align=left|  || 10,9 ||  || F5
| b || 0,54 || 1,16 || 3,75 || 0,0472 || || || 2008
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 11,3 || 520 || G3 V
| b || 0,855 || 1,008 || 3,12 || 0,0421 || 0 || 85,22 || 2009
|-
| align=left| WASP-17 || align=left| Scorpion
| align=left|  || align=left|  || 11,6 ||  || F6
| b || 0,49 || 1,74 || 3,74 || 0,051 || 0,129 || 87,8 || 2009
|-
| align=left|  || align=left| Phénix
| align=left|  || align=left|  || 9,29 || 325 || F9
| b || 10,3 || 1,106 ||  || 0,02026 || 0,0092 || 86 || 2009
|-
| align=left| WASP-19 || align=left| Voiles
| align=left|  || align=left|  || 12,3 || 815 || G8V
| b || 1,15 || 1,31 ||  || 0,0164 || 0,02 || 80,8 || 2009
|-
| align=left| WASP-20 || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 10,7 || 685 || F9
| b || 0,31 || 1,459 || 4,9 ||  ||  || 85,57 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 11,6 || 750 ||G3V
| b ||0,30 || 1,07 || 4,322 || 0,0521 || 0 || 88,75|| 2010
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 12,0 || 980 || G1
| b || 0,56 ||1,12 || 3,533 || 0,0470 || 0,023 || 89,2 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Lièvre
| align=left|  || align=left|  || 12,7 || 681 || K1V
| b || 0,884 || 0,962 ||  || 0,0376 || <0,062 || 88,39 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 11,3 ||  || F8-9
| b || 1,03 || 1,10 || 2,341 || 0,0359 || 0 || 85,71 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Hydre
| align=left|  || align=left|  || 11,9 || 550 ||G4
| b || 0,58 || 1,26 || 3,765 || 0,0487 || 0 || 87,7 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  ||11,3 || 815 || G0
| b || 1,02 || 1,32 || 2,757 || 0,0400 || 0 || 82,5 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Poissons
| align=left|  || align=left|  || 12 ||  || F8-G0
| b || 1,12 || 0,91 ||3,409 || 0,0455 || 0,046 || 89,1 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Phénix
| align=left|  || align=left|  || 11,3 || 260 || K4V
| b || 0,25 || 0,74 || 3,923 || 0,0456 || 0 || 87,96 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| La Coupe
| align=left|  || align=left|  || 11,7 ||  || F
| b || 0,478 || 1,537 ||  || 0,04657 || 0 || 84,54 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Poissons
| align=left|  || align=left|  || 11,3 || 907 || G
| b || 3,6 || 1,18 ||  || 0,0394 || 0,018 || 85,3 || 2010
|-
| align=left| WASP-33 || align=left| Andromède
| align=left|  || align=left|  || 8,3 || 378 || A5
| b || 1,11 || 1,56 || 1,220 || 0,0256 || || 87,67 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Hydre
| align=left|  || align=left|  || 12,7 ||  || G2
| b || 2,279 || 1,269 ||  ||  ||  || 83,65 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 12,7 ||  || G2
| b || 1,696 || 1,136 ||  ||  || 0 || 88,78 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Hercule
| align=left|  || align=left|  || 9,42  || 359 || F8
| b || 2,712 || 1,079 ||  ||  || 0,0321 || 88,69 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 12,11  || 750 || G8
| b || 0,28 || 1,27 ||  || 0,0486 || 0 || 87,83 || 2011
|-
| align=left| WASP-40 / || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 12,21 || 665 || G8
| b || 0,66 || 1,055 ||  || 0,0403 || 0,078 || 84,98 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Centaure
| align=left|  || align=left|  || 11,6  || 587 || G8V
| b || 0,92 || 1,21 ||  || 0,04 || 0 || 87,3 || 2010
|-
| align=left|  || align=left| Hydre
| align=left|  || align=left|  || 12,57 || 522 || K1
| b || 0,5 || 1,08 ||  || 0,0458 || 0,06 || 88,25 || 2011
|-
| align=left| WASP-43 || align=left| Sextant
| align=left|  || align=left|  || 12,4 || 261 || K7V 
| b || 1,78 || 0,93 ||  || 0,0142 || 0 || 82,6 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 12,9 ||  || G8V 
| b || 0,889 || 1,14 ||  ||  || 0 || 86,02 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Sculpteur
| align=left|  || align=left|  || 12 || 693 || K2V 
| b || 1,007 || 1,16 ||  ||  || 0 || 84,47 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Indien
| align=left|  || align=left|  || 12,9 ||  || G6V 
| b || 2,101 || 1,31 ||  ||  || 0 || 82,63 || 2011
|-
| align=left| WASP-47 || align=left| Verseau
| align=left|  || align=left|  || 11,9 || 652 ||  G9V
| b || 1,14 || 1,15 ||  ||  ||  || 89,2 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Cygne
| align=left|  || align=left|  || 11,06 ||  || F/G
| b || 0,98 || 1,67 ||  ||  || 0 || 80,09 || 2011
|-
| align=left| WASP-49 || align=left| Lièvre
| align=left|  || align=left|  || 11,36 || 554 || G6
| b || 0,378 || 1,115 ||  ||  ||  || 84,89 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 11,6 || 750 || G9
| b || 1,468 || 1,153 ||  ||  || 0,009 || 84.74 || 2011
|-
! scope=col| Étoile !! scope=col| Constellation !! scope=col| Ascensiondroite !! scope=col| Déclinaison
! scope=col| Magnitude apparente !! scope=col| Distance (al)
! scope=col| Type spectral !! scope=col| Planète
! scope=col| Masse (MJ) !! scope=col| Rayon (RJ)
! scope=col| Périodeorbitale (j) !! scope=col| Grandaxe (ua)
! scope=col| Excentricitéorbitale!! scope=col| Inclinaison (°)
! scope=col| Année dedécouverte
|-
| align=left| WASP-51 / || align=left| Dragon
| align=left|  || align=left|  || 10,36 || 629 || F9
| b || 0,711 || 1,34 ||  || 0,0419 || 0,035 || 83,6 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 12 || 457 || K2V
| b || 0,46 || 1,27 ||  ||  ||  || 85,35 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 11,0 || 766 || K3
| b || 0,094 || 1,2 || 3,31 || 0,04101 ||  || 87,08 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 10,42 || 652 || F9V/IV
| b || 0,6 || 1,4 || 3,7 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 11,8 || 1076 || 
| b || 0,57 || 1,3 ||  || 0,0533 ||  || 89,2 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Bélier
| align=left|  || align=left|  || 11,48 || 832 || G6
| b || 0,6 || 1,2 || 4,6 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 13,34 || 1483 || G6
| b || 0,8 || 1,1 || 2,8 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Lyre
| align=left|  || align=left|  || 11,66 || 978 || G2V
| b || 0,89 || 1,37 ||  || 0,0561 ||  || 87,4 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 13 || 408 || K5V
| b || 0,7 || 0,9 || 7,9 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 12,18  ||  || G1V
| b || 0,5 || 0,86 || 4,305 || 0,0531 || 0 || 87,9 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Lièvre
| align=left|  || align=left|  || 12,5 ||  || F7
| b || 2,06 || 1,24 || 3,8559|| 0,0514 ||  || 89,35 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Dorade
| align=left|  || align=left|  || 10,3 || 522 || F7
| b || 0,57 || 1,39 ||  || 0,0567 ||  || 88,3 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Colombe
| align=left|  || align=left|  || 11,2 ||  || G8
| b || 0,38 || 1,43 ||  || 0,574 ||  || 87,8 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Grand Chien
| align=left|  || align=left|  || 12,29 ||  || G7
| b || 1,217 || 1,244 ||  || 0,0264 || 0,04 || 86,7 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Cancer
| align=left|  || align=left|  || 11,9 ||  || G6
| b || 1,6 || 1,3 || 2,3 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left| WASP-66 || align=left| Machine pneumatique
| align=left|  || align=left|  || 11,6 ||  || F4
| b || 2,32 || 1,39 ||  || 0,0546 ||  || 85,9 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Sagittaire
| align=left|  || align=left|  || 12,5 || 734 || K0V
| b || 0,42 || 1,4 ||  || 0,0517 ||  || 85,8 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Sagittaire
| align=left|  || align=left|  || 10,7 || 743 || G0
| b || 0,95 || 1,24 || 5,08 ||  ||  ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Verseau
| align=left|  || align=left|  ||  || 163 || K
| b || 0,26 || 1,06 ||  ||  || 0 || 86,7 || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Verseau
| align=left|  || align=left|  || 10,8 || 799 || G4
| b || 0,59 || 1,16 || 3,713 || 0,0485 || <0,067 ||  || 2011
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 10,57 || 652 || F8
| b || 2,258 || 1,5 ||  ||  ||  || 84,2 || 2012
|-
| align=left|  || align=left| Fourneau
| align=left|  || align=left|  || 9,6 ||  || F7
| b || 1,5461 || 1,27 ||  ||  ||  ||  || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Indien
| align=left|  || align=left|  || 10,5 ||  || F9
| b || 1,88 || 1,16 || 4,087 ||  ||  ||  || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 9,7 || 391 || F9
| b || 0,826 || 1,404 ||  || 0,03443 || 0 || 79,86 || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 11,45 || 848 || F9
| b || 1,07 || 1,27 ||  || 0,0375 ||  || 82 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Poissons
| align=left|  || align=left|   || 9,5 || 390 || F7
| b || 0,92 || 1,83 ||  || 0,033 ||  || 88 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Baleine
| align=left|  || align=left|  || 11,29 ||  || G8V
| b || 1,76 || 1,21 ||  ||  ||  || 89,4 || 2012
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 12,0 || 1794 || F8
| b || 1,16 || 1,75 ||  || 0,0415 ||  || 89 || 2012
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 10,1 || 783 || F3
| b || 0,89 || 1,7  ||   || 0,0362 ||  || 83,2 || 2012
|-
| align=left|  || align=left| Aigle
| align=left|  || align=left|  || 11,88 || 196 || K7V
| b || 0,554 || 0,952  ||   || 0,0346 || 0,07 || 89,92 || 2013
|-
| align=left| WASP-82 || align=left| Orion
| align=left|  || align=left|  || 10,1 || 650 || F5
| b || 1,24 || 1,67 ||  || 0,0447 || || 87,9 || 2013
|-
| align=left| WASP-83 || align=left| Corbeau
| align=left|  || align=left|  || 12,9 || 978 || G8
| b || 0,3 || 1,04 ||  || 0,059 || 0 || 88,9 || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Hydre
| align=left|  || align=left|  ||  || 390 || K0
| b || 0,694 || 0,942 ||  || 0,0771 ||  || 88,368 || 2013
|-
| align=left| WASP-85 || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 11,2 || 407±260 || G5
| b || 1,09 || 1,44 || 2,66 || 0,1138 || ~0 || 89,72 || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Hercule
| align=left|  || align=left|  || 10,66 ||  || F7
| b || 0,95 || 1,79 ||  || 0,0617 || 0 || 84,45 || 2016
|-
| align=left|  || align=left| Centaure
| align=left|  || align=left|  || 10,7 || 780 || F5
| b || 2,18 || 1,385 ||  ||  ||  || 81,07 || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Indien
| align=left|  || align=left|  || 11,4 ||  || F6
| b || 0,56 || 1,7 || 4,954 ||  ||  ||  || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Indien
| align=left|  || align=left|  || 13,1 || 956 || K3
| b || 5,9 || 1,04 ||  || 0,193 ||  || 89,4 || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Petit Cheval
| align=left|  || align=left|  || 11,7 ||  || F6
| b || 0,63 || 1,63 ||  || 0,0562 ||  || 82,1 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Toucan
| align=left|  || align=left|  || 12,0 || 489 || K3
| b || 0,63 || 1,63 ||  || 0,0562 ||  || 82,1 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Hercule
| align=left|  || align=left|  || 13,18 ||  || F7
| b || 0,805 || 1,461 ||  || 0,0348 || 0 || 83,75 || 2016
|-
| align=left|  || align=left| Cassiopée
| align=left|  || align=left|  || 10,97 || 815 || F4
| b || 1,47 || 1,597 ||  ||  ||  || 81,18 || 2016
|-
| align=left| WASP-94 A || align=left| Microscope
| align=left|  || align=left|  || 10,1 || 587 || F8
| Ab || 0,445 || 1,72 || 3,95 || 0,055 || <0,13 || 88,7 || 2014
|-
| align=left| WASP-94 B || align=left| Microscope
| align=left|  || align=left|  || 10,5 || 587 || F9
| Bb || ≥0,617 ||  || 2,008 || 0,0335 ||  ||  || 2014
|-
| align=left|  || align=left| Grue
| align=left|  || align=left|  || 10,1 ||  || G2
| b || 1,13 || 1,21 ||  ||  ||  || 88,4 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Phénix
| align=left|  || align=left|  || 12,2 ||  || G8
| b || 0,48 || 1,2 ||  || 0,0453 || || 85,6 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 10,6 ||  || G5
| b || 1,32 || 1,13 ||  ||  ||  || 88 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 13,0 ||  || G7
| b || 0,83 || 1,1 ||  || 0,036 ||  || 86,3 || 2013
|-
| align=left|  || align=left| Éridan
| align=left|  || align=left|  || 9,5 ||  || F8
| b || 2,78 || 1,1 ||  || 0,0717 || || 88,8 || 2013
|-
|  || align=left| Réticule
| align=left|  || align=left|  || 10,8 ||  || F2
| b || 2,03 || 1,69 ||  || 0,0457 ||  || 82,6 || 2013
|-
! scope=col| Étoile !! scope=col| Constellation !! scope=col| Ascensiondroite !! scope=col| Déclinaison
! scope=col| Magnitude apparente !! scope=col| Distance (al)
! scope=col| Type spectral !! scope=col| Planète
! scope=col| Masse (MJ) !! scope=col| Rayon (RJ)
! scope=col| Périodeorbitale (j) !! scope=col| Grandaxe (ua)
! scope=col| Excentricitéorbitale!! scope=col| Inclinaison (°)
! scope=col| Année dedécouverte
|-
|  || align=left| Grand Chien
| align=left|  || align=left|  || 10,3 ||  || F6
| b || 0,5 || 1,41 ||  || 0,0506 ||  || 85 || 2013
|-
| align=left| WASP-102 || align=left| Pégase
| align=left|  || align=left|  || 12,73 ||  || G0
| b || 0,624 || 1,259 ||  || 0,0401 ||  || 89,73 || 2016
|-
| align=left| WASP-103 || align=left| Hercule
| align=left|  || align=left|  || 12,1 ||  || F8 || b || 1,49 || 1,53 || 0,925 ||  ||  || 86,3 || 2014
|-
| align=left| WASP-104 || align=left| Lion
| align=left|  || align=left|  || 11,12 || 466 || G8
| b || 1,272 || 1,137 ||  || 0,02918 || || 83,63 || 2014
|-
| align=left| WASP-105 || align=left| Phénix
| align=left|  || align=left|  || 12,10 ||  || K2
| b || 0,12 || 0,94 ||  || 0,055 ||  ||  || 2017
|-
| align=left| WASP-106 || align=left| Lion
| align=left|  || align=left|  || 11,21 || 923 || F9
| b || 1,925 || 1,085 ||  || 0,0917 ||  || 89,49 || 2014
|-
|  || align=left| Vierge
| align=left|  || align=left|  || 11,6 || 208,7 || K6V
| b || 1,925 || 1,085 ||  || 0,0917 ||  || 89,49 || 2014
|-
| align=left| WASP-108 || align=left| Centaure
| align=left|  || align=left|  || 11,2 || 717 || F9
| b || 1,167 || 1,215 ||  || 0,0397 ||  || 88,49 || 2014
|-
| align=left| WASP-109 || align=left| Balance
| align=left|  || align=left|  || 11,4 ||  || F4
| b || 0,91 || 1,443 ||  || 0,0463 ||  || 84,28 || 2014
|-
| align=left| WASP-110 || align=left| Sagittaire
| align=left|  || align=left|  || 12,3 ||  || G9
| b || 0,515  || 1,238 || 3,7783977 || 0,0457 || || 88,06 || 2014
|-
| WASP-111 || Capricorne
|  ||  || 10,3 || 684 || F5
| b || 1,83 || 1,442 || 2,310965 || 0,03914 ||  || 81,61 || 2014
|-
|  || Poisson austral
|  ||  || 13,3 ||  || G6
| b || 0,88 || 1,191 || 3,0353992 || 0,0382 ||  || 88,68 || 2014
|-
| WASP-113 || Bouvier
|  ||  || 11,8 ||  || G1
| b || 0,475  || 1,409 ||  ||  ||  || 86,46 || 2016
|-
| WASP-114 || Pégase
|  ||  || 12,74 ||  || G0
| b || 1,769 || 1,339 ||  ||  || 0,012 || 83,96 || 2016
|-
|  || Éridan
|  ||  || 10,15 ||  || F9V
| b || 0,2755 || 1,021 ||  || 0,09459 || 0,302 || 2014
|-
|  || Grand Chien
|  ||  || 11,0 || 850 || F6V
| b || 1,184 || 1,275 ||  || 0,0506 || 0 || 87,6 || 2015
|-
| WASP-122 || Grand Chien
|  ||  || 11 ||  || G4
| b || 1,401 || 1,762 ||  ||  || 0 || 78,35 || 2015
|-
| WASP-123 || Sagittaire
|  ||  || 11,1 ||  || G5
| b || 0,9 || 1,327 ||  || 0,0431 || 0 || 85,79 || 2015
|-
| WASP-124 || Poisson austral
|  ||  || 12,7 ||  || F9
| b || 0,6 || 1,24 ||  || 0,0499 || 0,017 || 83,3 || 2016
|-
| WASP-126 || Hydre mâle
|  ||  || 10,8 || 763 || G2
| b || 0,2841 || 0,96 || 3,2888 || 0,0449 || 0,018 || 87,9 || 2016
|-
|  || Sextant
|  ||  || 10,2 || 522 || G5F9V
| b || 0,18 || 1,37 ||  || 0,052 || 0 ||  || 2016
|-
| WASP-128 || Centaure
|  ||  ||  12,5 ||  || G0V
| b || 37,19 || 0,937 ||  || 0,0359  || 0 || 89,1  || 2018
|-
| WASP-129 || Centaure
|  ||  || 12,3 || 802 || G1
| b || 1,0 || 0,93 ||  || 0,0628 || 0,096 || 87,7 || 2016
|-
| WASP-130 || Centaure
|  ||  || 11,1 || 587 || G6
| b || 1,23 || 0,89 ||  || 0,1012 || 0 || 88,66 || 2016
|-
| WASP-131 || Centaure
|  ||  || 10,1 || 815 || G0
| b || 0,27 || 1,22 ||  || 0,607 || 0 || 85,0 || 2016
|-
| WASP-132 || Loup
|  ||  || 12,4 || 391 || K4
| b || 0,41 || 0,87 ||  || 0,067 || 0 || 89,6 || 2016
|-
| WASP-133 || Microscope
|  ||  || 12,9 ||  || G4
| b || 1,16 || 1,21 ||  || 0,0345 || 0,17 || 87 || 2016
|-
| rowspan=2| WASP-134 || rowspan=2| Hydre mâle
| rowspan=2|  || rowspan=2|  || rowspan=2| 11,3 || rowspan=2| 636 || rowspan=2| G4
| b || 1,412 || 0,988 ||  || 0,0956 || 0,1447 || 89,13 || 2018
|-
| c ||  ||  || 70,01 ||  || 0,173 ||  || 2018
|-
| WASP-135 || Hercule
|  ||  || 13,3 || 978 || G5
| b || 1,9 || 1,3 ||  || 0,0243 || 0 || 82 || 2015
|-
|  || Baleine
|  ||  || 10,39 || 906 || F5
| b || 1,51 || 1,38 || 5,22 || 0,0661 || 0 || 84,7 || 2016
|-
| WASP-137 || Baleine
|  ||  || 11 || 801 || G0
| b || 0,681 || 1,27 ||  || 0,0519 || 0,14 || 84,59 || 2018
|-
| WASP-138 || Baleine
|  ||  || 12.28 ||  || F9
| b || 1,22 || 1,09 || 3,6 || 0,0494 || 0 || 88,5 || 2016
|-
| WASP-139 || Éridan
|  ||  || 12,4 || 750 || K0
| b || 0,117 || 0,8 ||  || 0,062 || 0 || 88,9 || 2016
|-
| WASP-140 || Éridan
|  ||  || 11,1 || 587 || K0
| b || 2,44 || 1,44 ||  || 0,0323 || 0,047 || 83,3 || 2016
|-
| WASP-141 || Éridan
|  ||  || 12,4 ||  || F9
| b || 2,69 || 1,21 ||  || 0,0469 || 0 || 87,6 || 2016
|-
| WASP-142 || Hydre
|  ||  || 12,3 ||  || F8
| b || 0,84 || 1,53 ||  || 0,0347 || 0 || 80,2 || 2016
|-
| WASP-143 || Hydre
|  ||  || 12,6 ||  || G1 
| b || 0,725 || 1,234 ||  || 0,049 || 0,0007 || 89 || 
|-
| WASP-144 || Microscope
|  ||  || 12,9 ||  || K2V
| b || 0,44 || 0,85 ||  || 0,0316 || 0 || 86,9 || 2018
|-
| WASP-145 A || Indien
|  ||  || 12,9 ||  || K2V
| Ab || 0,44 || 0,85 ||  || 0,0316 || 0 || 86.9 || 2018
|-
| WASP-146 || Baleine
|  ||  || 12,9 ||  || G0
| b || 1,11 || 1,228 ||  || 0,0451 || 0,15 || 83,96 || 2018
|-
| WASP-147 || Verseau
|  ||  || 12,31 ||  || G4
| b || 0,275 || 1,115 ||  || 0,0549 || 0 || 87,9 || 2018
|-
| rowspan=2| WASP-148 || rowspan=2| Hercule
| rowspan=2|  || rowspan=2|  || rowspan=2| 12,0 || rowspan=2| 809 || rowspan=2| 
| b || 0,29 || 0,72 ||  || 0,0845 || 0,22 || 89,8 || 2020
|-
| c ||  ||  || 34,516 || 0,21 || 0,359 ||  || 2020
|-
| WASP-150 || Dragon
|  ||  || 12,0 ||  || 
| b || 8,46 || 1,07 ||  || 0,0694 || 0,3775 || 84,01 || 2020
|-
! scope=col| Étoile !! scope=col| Constellation !! scope=col| Ascensiondroite !! scope=col| Déclinaison
! scope=col| Magnitude apparente !! scope=col| Distance (al)
! scope=col| Type spectral !! scope=col| Planète
! scope=col| Masse (MJ) !! scope=col| Rayon (RJ)
! scope=col| Périodeorbitale (j) !! scope=col| Grandaxe (ua)
! scope=col| Excentricitéorbitale!! scope=col| Inclinaison (°)
! scope=col| Année dedécouverte
|-
| WASP-151 || Poissons
|  ||  || 12,9 ||  || G1
| b || 0,44 || 0,85 ||  || 0,0316 || 0 || 86.9 || 2017
|-
| WASP-152 || Taureau
|  ||  || 12,56 ||  || G7V
| b || 0,73 || 1,19 ||  || 0,04217 || 0,066 || 86,656 || 2016
|-
| WASP-153 || Lyre
|  ||  || 12,8 ||  || 
| b || 0,39 || 1,55 ||  || 0,048 || 0 || 84,1 || 2017
|-
| WASP-156 || Baleine
|  ||  || 11,6 || 457 || K3
| b || 0,128 || 0,51 ||  || 0,0453 || 0 || 89,1 || 2017
|-
|  || Vierge
|  ||  || 12,9 ||  || G2V
| b || 5,76 || 1,045 ||  || 0,0529 || 0 ||  || 2016
|-
| WASP-158 || Baleine
|  ||  || 12,1 ||  || F6V
| b || 2,79 || 1,07 ||  || 0,0517 || 0 || 87,7 || 2018
|-
| WASP-159 || Burin
|  ||  || 12,8 ||  || F9
| b || 0,55 || 1,38 ||  || 0,0538 || 0 || 88,1 || 2018
|-
| WASP-160 B || Colombe
|  ||  || 13,09 ||  || K0V
| Ab || 2,49 || 1,143 ||  || 0,0455 || 0 || 89,02 || 2018
|-
| WASP-161 || Poupe
|  ||  || 11,09 ||  || F6
| b || 2,49 || 1,143 ||  || 0,0673 ||  || 89,01 || 2018
|-
| WASP-162 || Coupe
|  ||  || 12,2 ||  || K0
| b || 5,2 || 1,0 ||  || 0,0871 || 0,434 || 89,3 || 2018
|-
| WASP-163 || Ophiuchus
|  ||  || 12,54 || 858 || G8
| b || 1,87 || 1,202 ||  || 0,0266 ||  || 85,42 || 2018
|-
| WASP-164 || Toucan
|  ||  || 12,62 ||  || G2V
| b || 2,13 || 1,128 ||  ||  || 0 || 82,73 || 2018
|-
| WASP-165 || Verseau
|  ||  || 12,69 ||  || G6
| b || 0,658 || 1,26||  ||  || 0 || 84,9 || 2018
|-
| WASP-166  || Hydre
|  ||  || 9,36 || 369 || F9
| Ab || 0,102 || 0,63 ||  || 0,0642 || 0 || 87,8 || 2018
|-
|  || Centaure
|  ||  || 10,5 ||  || F1V
| b || 8 ||  ||  || 0,0365 ||  ||  || 2017
|-
| WASP-168 || Poupe
|  ||  || 11 ||  || F9V
| b || 0,42 || 1,5 ||  || 0,0519 || 0 || 84,4 || 2018
|-
| WASP-169 || Hydre
|  ||  || 12,2 ||  || 
| b || 1,87 || 1,202 ||  || 0,0266 ||  || 85,42 || 2019
|-
| WASP-170 || Boussole
|  ||  || 12,79 ||  || G1
| b || 1,6 || 1,096 ||  || 0,0337 ||  || 84,87 || 2018
|-
| WASP-171 || Centaure
|  ||  || 13 ||  || 
| b || 1,084 || 0,988 ||  || 0,0504 || 0 || 88,3 || 2019
|-
| WASP-172 || Centaure
|  ||  || 11 ||  || F1V
| Ab || 0,47 || 1,57 ||  || 0,0694 || 0 || 86,7 || 2018
|-
| WASP-173 A || Sculpteur 
|  ||  || 11,3 || 750 || G3
| Ab || 3,69 || 1,12 ||  || 0,0248 || 0 || 825,2 || 2018
|-
| WASP-174 || 
|  ||  || 11,8 ||  || F6 V
| b || 0,33 || 1,437 || 4,2337 || 0,055 || 0 || 83,78 || 2018
|-
| WASP-175 || Hydre
|  ||  || 12 ||  ||
| b || 0,99 || 1,208 || 3,0652907 || 0,044 || 0 || 85,33 || 2018
|-
| WASP-176 || Dauphin
|  ||  || 12 ||  || 
| b || 0,855 || 1,505 ||  || 0,0535 || 0 || 86,7 || 2019
|-
| WASP-177 || Verseau
|  ||  || 11,6 || 581 || K2
| b || 0,508 || 1,58 ||  ||  ||  || 84,14 || 2019
|-
| WASP-178 || Loup
|  ||  || 9,95 ||  || A1IV-V
| b || 1,66 || 1,81 ||  || 0,0558 || 0 || 85,7 || 2019
|-
| WASP-181 || Poissons
|  ||  || 10 ||  || G2
| b || 0,299 || 1,184 ||  ||  || 0 || 88,38 || 2019
|-
| WASP-182 || Microscope
|  ||  || 12 ||  || 
| Ab || 0,148 || 0,85 ||  || 0,0451 || 0 || 83,88 || 2019
|-
| WASP-183 || Lion
|  ||  || 12,76 ||  || G9/K0
| b || 0,502 || 1,47 ||  ||  ||  || 85,37 || 2018
|-
| WASP-184 || Centaure
|  ||  || 12,9 ||  || F1V
| b || 0,57 || 1,33 || 5,1817 || 0,0627 || 0 || 86,9 || 2019
|-
| WASP-185 || 
|  ||  || 11,02 || 897 || G0
| b || 0,98 || 1,25 || 9,3876 || 0,0904 || 0,24 || 86,8 || 2019
|-
| WASP-186 || 
|  ||  || 10,6 || 913 || F
| b || 0,299 || 1,184 || 5,0268 || 0,06 || 0,33 ||  || 2019
|-
| WASP-187 || 
|  ||  || 10,3 ||  || F
| b || 0,8 || 1,64 || 5,1479 || 0,0653 || 0,0 ||  || 2020
|-
| WASP-189 || Balance
|  ||  || 6,6 || 323 || A6IV-V
| b || 4,22|| 1,11 ||  || 0,0497 || 0 || 84,321 || 2018
|-
| WASP-190 || 
|  ||  || 11,7 ||  || F6 IV-V
| b || 1,0 || 1,15 || 5,3678 || 0,0663 ||  || 87,1 || 2018
|-
| WASP-192 || 
|  ||  || 6,6 ||  || A6IV-V
| b || 2,3 || 1,23 || 2,8787 || 0,0408 || 0 || 82,7 || 2019
|}

 Notes 
 Note a : Les coordonnées célestes et les identifications standard de catalogue des étoiles parentes n'ont pas été divulguées pour WASP-8b et WASP-9b'' en date du 2009-05-27.

Références

Voir aussi 
 Liste d'exoplanètes

Lien externe 
 

Instrument astronomique
Programme de recherche d'exoplanètes